Schloss Brunn ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Brunn (Emskirchen) in Mittelfranken
 Schloss Brunn (Bad Fischau-Brunn) in Niederösterreich
 Schloss Brunn am Walde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Schloss Prunn
 Burg Brunn